ДнепрАзот:
 ДнепрАзот — завод на Украине.
 «ДнепрАзот» — украинский баскетбольный клуб.